Here I Am (рус. «Вот я») — тринадцатый и последний студийный альбом немецкой группы Blue System, выпущенный 17 ноября 1997 года на лейбле BMG Ariola. Альбом был спродюсирован создателем группы Дитером Боленом и содержит 11 новых треков. Перед выходом альбома были выпущены два предальбомных сингла — «Anything» (ноябрь 1997 г.) и «Love Will Drive Me Crazy» (январь 1998 г.).

На песню из этого альбома «Anything» был снят клип.

Список треков 
 Blue System — Love Will Drive Me Crazy
 Blue System — Anything
 Blue System — I Miss You
 Blue System — I Love The Way You Are
 Blue System — Don’t Do That
 Blue System — Baby Believe Me
 Blue System — You Are Lyin'
 Blue System — C’est La Vie
 Blue System — Every Day, Every Night
 Blue System — Shame Shame Shame
 Blue System — I Believe You Are An Angel

Позиция в чартах